Subproducte alimentari sòlid 
 Brisa de raïm, 
 Brisa de malt, les restes del malt després de la maceració de cervesa o aiguardents
 Pinyolada, brisa d'olives
 Brisa marina